

Воинские звания и знаки различия ВМС Армии Ирана